des membres de deux lignées de barons britanniques :
 Thomas Foley,  Foley (1673-1733), propriétaire terrien anglais, maître de forges et homme politique ;
 Thomas Foley,  Foley (1703-1766), fils du précédent ;

et
 Thomas Foley (1695-1749), propriétaire britannique, membre du Parlement ;
 Thomas Foley,  Foley (1716-1777), propriétaire britannique et homme politique, fils du précédent ;
 Thomas Foley,  Foley (1742-1793), homme politique britannique, fils du précédent ;
 Thomas Foley,  Foley (1780-1833), pair britannique et homme politique whig, fils du précédent ;
 Thomas Foley,  Foley (1808-1869), pair britannique et homme politique libéral, fils du précédent ;

ainsi que :
 Thomas Foley (1641-1701), septième arrière-grand-père de la reine Élisabeth II via la reine mère Elizabeth ;
 Thomas Foley (1757-1833), amiral britannique ;
 Thomas Foley (1822-1879), ecclésiastique irlando-américain, évêque coadjuteur de Chicago ;
 Thomas Foley, politicien américain, speaker de la Chambre des Représentants ;
 Thomas Foley (1979-), skieur alpin irlandais.

Voir aussi 
 Foley